Ubieto Arteta puede referirse a:

 Antonio Ubieto Arteta, historiador y filólogo medievalista español; o 
 Agustín Ubieto Arteta, historiador y medievalista español, hermano y discípulo del anterior